Gustaf Fröding kan avse eller har givit namn åt:

Gustaf Fröding – svensk diktare
Gustaf Fröding (skulptur) – skulptur i Karlstad  av Herman Reijers
Gustaf Fröding i sjuksängen – målning av Richard Bergh
 Gustaf Frödings jordafärd – dikt av Verner von Heidestam
 Gustaf Frödings stipendium  – litterärt stipendium som utdelas av Uppsala studentkår
 Gustaf Fröding-sällskapet – litterärt sällskap
 Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris
 Frödingmedaljen

Se även
 Frödingstenen i Alster – minnesmärke skapat av Christian Eriksson
 Frödings begrafning  – dokumentärfilm 1911
 Landstingets Frödingstipendium – utdelas av Värmlands läns landsting

 Frödingshöjd – bostadsområde i Karlstad
 Frödingsplan – torg i Karskoga

Utan relation till Gustaf Fröding
 Gustaf Frödin (1883–1962), svensk geolog
 Frödinge – tätort, Vimmerby kommun